Heidecker ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Matt-Heidecker (* 1953), deutsche Juristin und Politikerin (SPD)
 Dieter Heidecker (* 1954), österreichischer Generalmajor
 Gabriele Heidecker (1961–2008), österreichische Architektin und Künstlerin

Siehe auch:
 Heydecker
 Heidegger (Begriffsklärung)
 Heideck (Begriffsklärung)